Die Edinburgh Challenger 2000 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. Mai 2000 in Edinburgh stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2000 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 2000
Tennisturnier in Edinburgh